Onderdistrict in Indonesië
 Rundeng, een onderdistrict in de stadsgemeente Subulussalam provincie Atjeh in het noorden van Sumatra, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Rundeng (Johan Pahlawan), een plaats in het onderdistrict Johan Pahlawan, regentschap Aceh Barat provincie Atjeh Indonesië